

Presentación previa 
Austin Krajicek y John-Patrick Smith eran ellos defensores del título, John-Patrick Smith decidió no participar este año.

Treat Conrad Huey y Frederik Nielsen ganaron el título tras derrotar en la final Yuki Bhambri y Michael Venus.

Cabeza de serie 

  Marcus Daniell /  Artem Sitak (Primera ronda)
  Austin Krajicek /  Nicholas Monroe (Cuartos de final)

  Treat Conrad Huey /  Frederik Nielsen (Campeones)
  Marius Copil /  Jürgen Melzer (Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Vancouver 2015